L'histoire de Laval sous l'Ancien Régime débute avec le  et se termine avant la Révolution française.







Bibliographie 
 
 Études sur les communautés et chapitres de Laval. D'après le manuscrit de Louis-Julien Morin de la Beauluère. Publiées et annotées par Louis de La Beauluère. Avec des additions de J.-M. Richard. Laval, Imprimerie L. Moreau, Libr. A. Goupil, 1891.

Histoire de Laval (Mayenne)
Ancien Régime